

Копань — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел

Копань — село, Львівська область, Львівський район
 Копань — село, Львівська область, Самбірський район
 Копань — село, Рівненська область, Дубенський район

 Павло Валерійович Копань — американський християнський філософ українського походження
 Копань Лариса Юріївна (* 1939) — українська письменниця, прозаїк, видавець.
 Копань Василь Степанович (1937-2020) — професор кафедри фізики металів Національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук

Див. також 
 Копан